Natolin bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Natolin, Stadtteil von Warschau
Dorf in der Woiwodschaft Łódź:
 Natolin (Nowosolna), Dorf der Gmina Nowosolna
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Natolin (Ceranów), Dorf der Gmina Ceranów im Powiat Sokołowski
 Natolin (Grodzisk Mazowiecki), Dorf der Gmina Grodzisk Mazowiecki im Powiat Grodziski
 Natolin (Jedlnia-Letnisko), Dorf der Gmina Jedlnia-Letnisko im Powiat Radomski
 Natolin (Mrozy), Dorf der Gmina Mrozy im Powiat Miński
 Natolin (Osieck), Dorf der Gmina Osieck im Powiat Otwocki
 Natolin (Wierzbno), Dorf der Gmina Wierzbno im Powiat Węgrowski
Dorf in der Woiwodschaft Schlesien:
 Natolin (Lipie), Dorf der Gmina Lipie

Siehe auch:
 Potocki-Palast (Natolin) in Warschau